Catana – spada giapponese leggermente ricurva
Catăna – l'antica Catania

Catana – genere di insetti